Kvarteret Rinda är en park i centrala Uppsala som gränsar till Odensgatan, Sturegatan och Sysslomansgatan. Där finns planteringar.

Referenser

Noter 

Parker i Uppsala